Архозавроподібні (Archosauromorpha) — інфраклас діапсидних рептилій, що виник у кінці пермського періоду. До групи відносять сучасних птахів та крокодилів, вимерлих динозаврів, птерозаврів, іхтіозаврів та ряд близьких до них груп плазунів. Незважаючи, що до інфракласу відносять досить різноманітних за зовнішнім виглядом та способом життя рептилій, група є монофілетичною, тобто походить від єдиного спільного предка.

Філогенія 
Філогенічна кладограма на основі праці Sues (2003), яка була запропонована при описанні Teraterpeton:

Примітки 

Плазуни